Jezuici – Towarzystwo Jezusowe (łac. Societas Iesu)
 Statens Järnvägar – dawniej: szwedzkie koleje państwowe
 SJ AB – szwedzki przewoźnik kolejowy